Per Elisa – composizione per pianoforte di Ludwig van Beethoven
 Per Elisa – brano musicale di Alice
 Per Elisa – telenovela argentina

Pagine correlate 
 Elisa